«Судьба: Сага Винкс» () — фэнтезийный подростковый веб-сериал, основанный на мультсериале «Клуб Винкс», созданном Иджинио Страффи. Производится компанией Archery Pictures совместно со студией Rainbow, совладельцами которой являются Иджинио Страффи и Paramount Global. Страффи также выступает в качестве исполнительного продюсера наряду с шоураннером и создателем проекта Брайаном Янгом. В главных ролях: Эбигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхайзен, Прешес Мустафа, , Элиша Эпплбаум, Дэнни Гриффин, Сэди Совералл, , Ева Бертистл, Роберт Джеймс-Колльер, Ив Бест, Лесли Шарп, , , , Брэндон Грейс, Инна Хардвик, Миранда Ричардсон и Паулина Чавес.

Первый сезон вышел на стриминговом сервисе Netflix 22 января 2021 года и был просмотрен 57 миллионами зрителей за первые 28 дней после релиза. 18 февраля 2021 года сериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 16 сентября 2022 года. Через два дня он занял первое место в 76 странах, а общее количество просмотренных часов составило 49 миллионов. 1 ноября 2022 года сериал был закрыт после второго сезона. 22 февраля 2023 года стало известно, что сериал получит продолжение в виде комиксов от издательства . 

Страффи планировал адаптировать «Клуб Винкс» в живом действии ещё в 2011 году. Прежде чем начать производство этого проекта, он приобрёл опыт работы с телевизионными шоу в прямом эфире, работая продюсером сериала . Основные съёмки сериала начались в сентябре 2019 года в Ирландии. По словам Иджинио, сериал рассчитан на взрослых поклонников мультсериала.

Сюжет 
Первый сезон

В волшебный колледж Алфея приезжают обучаться феи и специалисты со всего иного мира, чтобы научиться контролю магии и боевым искусствам. В центре сюжета пять учениц, которые становятся соседками по комнате: Блум, Стелла, Муза, Аиша и Терра. Когда древнее, давно побеждённое зло внезапно появляется за стенами школы, пять фей вынуждены испытать собственные силы в борьбе с могущественным врагом. Юным девушкам предстоит раскрыть несколько тайн, которые полностью изменят их представление о истории иного мира.

Второй сезон

Студенты переживают события первого учебного года и пытаются принять новый режим. После исчезновения сожжённых и Фары Даулинг, а также заключения Сола Сильвы в тюрьму за государственную измену, Алфея снова в строю под воинственным руководством бывшей директрисы Розалинды Хейл. Блум и её подруги принимают в свои ряды земную фею Флору, кузину Терры и Сэма. Когда феи начинают пропадать по ночам, девушки обнаруживают серьёзную угрозу, скрывающуюся в тени, которую им придётся остановить, прежде чем она посеет хаос во всём потустороннем мире.

В ролях

Основной состав 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется
  = Хроника

 Блум Питерс — фея огня дракона, воспитанная на Земле приёмными родителями, подменыш, девушка Ская.
 Стелла — фея света, принцесса Солярии, бывшая девушка Ская, дочь королевы Луны.
 Аиша — фея воды, спортсменка родом с Андроса, обладающая практическим мышлением.
 Терра Харви — фея земли, дочь профессора Бена Харви, сестра Сэма и кузина Флоры, девушка Кэт.
 Муза — фея разума, эмпат, бывшая девушка Сэма. Желает стать специалистом.
 Скай — специалист, приёмный сын Сильвы, бывший парень Стеллы, любовный интерес Блум и сын Андреаса.
 Беатрикс Дэниелс — фея воздуха, также управляющая электричеством. Приёмная дочь Андреаса, бывшая девушка Ривена, сестра Изобель и Дарси.
 Ривен — специалист, лучший друг Ская, бывший парень Беатрикс.
 Ванесса Питерс — приёмная мать Блум, жена Майка.
 Сол Сильва — наставник специалистов, опекун Ская.
 Фара Даулинг — директриса Алфеи, одна из самых могущественных фей иного мира.
 Розалинда Хейл — бывшая директриса Алфеи, загадочно связанная с Блум. Вернувшись на свою должность, пыталась спровоцировать войну против кровавых ведьм.
 Дэйн — специалист, влюблённый в Ривена. Встречается с Люком.
 Сэм Харви — фея земли, обладает способностью проходить сквозь стены и объекты. Брат Терры, сын профессора Бена Харви, кузен Флоры, бывший парень Музы.
 Андреас — биологический отец Ская, знаменитый военный герой, приёмный отец Беатрикс.
 Грей Оуэнс — кровавая ведьма и любовный интерес Аиши, под прикрытием обучался в Алфее как специалист.
 Себастьян Валтор — лидер кровавых ведьм, бывший специалист и выпускник Алфеи.
 Флора — фея земли, кузина Терры и Сэма. Прибыла в Алфею из Линфеи посреди учебного года, чтобы помочь родственникам.

Второстепенный состав 

 Майк Питерс — приёмный отец Блум, муж Ванессы.
 Бен Харви — преподаватель ботаники и работник оранжереи в Алфее, отец Терры и Сэма.
 Луна — королева Солярии, мать Стеллы.
 Кэт — специалист, девушка Терры.
 Марко — фея воздуха, солдат армии Солярии, является одним из лучших выпускников Алфеи.
 Нура — специалист, выпускница Алфеи, солдат армии Солярии. 
 Дорис — работница столовой в Алфее.
 Каллум Хантер — ассистент мисс Даулинг.
 Девин — фея разума, студент Алфеи. Подвергся нападению скребков.
 Люк — специалист, парень Дэйна.
 Бавани Сельвараджа — командующая королевской армией Солярии.

Производство

Разработка 
В 2011 году в интервью журналу  Иджинио Страффи впервые упомянул, что надеется адаптировать «Клуб Винкс» в живом действии. На Ischia Global Fest в 2013 году аниматор и режиссёр заявил, что продолжает планировать проект с феями Винкс во плоти и крови, где играют настоящие актёры. «Рано или поздно это будет сделано» — сказал он. В то время Страффи работал только над анимационными проектами, поэтому в течение следующих нескольких лет он переключил своё внимание на живое действие. В феврале 2016 года Иджинио рассказал, что в сотрудничестве с  рассматривается концепция игрового фильма, но проект так и не вышел в свет. После работы в качестве продюсера шоу , Страффи объявил в марте 2018 года, что начинается производство адаптации мультсериала для более взрослой аудитории.

10 декабря 2020 года вышел тизер сериала, а 19 января 2021 года — официальный трейлер.

27 июля 2022 года Netflix объявил дату выхода продолжения сериала — 16 сентября 2022. 23 августа 2022 года в сети был опубликован трейлер ко второму сезону.

1 ноября 2022 года Netflix объявил, что сериал будет закрыт после второго сезона. 22 февраля 2023 года появилась информация, что издательство  выпустит комиксы по сериалу в качестве продолжения.

Кастинг 
В качестве кастинг-директора выступила Кейт Рингселл. Кастинг был проведён в августе 2019 года. 17 сентября 2019 года стало известно, что Эбигейл Коуэн сыграет главную роль в проекте. К основному актёрскому составу также присоединились Ханна ван дер Вестхайзен, Прешес Мустафа, , Элиша Эпплбаум, Дэнни Гриффин, Сэди Совералл, , Ева Бертистл, Роберт Джеймс-Колльер, Ив Бест и Лесли Шарп.

, , , Гарри Мичелл, , Кейт Флитвуд и  сыграли роли второго плана.

20 июля 2021 года было объявлено, что Паулина Чавес, Брэндон Грейс и Инна Хардвик утверждены на роли для второго сезона. 27 июля 2022 года появилась информация о том, что во втором сезоне Лесли Шарп заменит Миранда Ричардсон, а Алекса Маккуина — .

Съёмки 
Процесс съёмок сериала начался в Ирландии в сентябре 2019 года в Уиклоу и продлился до 13 декабря 2019. Брайан Янг, ранее занимающийся участием в написании сценария для сверхъестественной драмы «Дневники вампира», является шоураннером сериала. Основным местом съёмок первого сезона была студия Ashford Studios, где также снимался сериал «Викинги». Все сцены на территории колледжа Алфея снимали в здании . 

К съёмкам второго сезона приступили в Ирландии в июле 2021 года, а завершили в ноябре 2021.

Саундтрек 
Главным композитором сериала стала Энн Никитин. Официальный плейлист доступен на стриминговом музыкальном сервисе Spotify, который включает в себя 33 композиции различных исполнителей, среди которых: Дуа Липа, Граймс, Кеша, Tame Impala, M83, alt-J и многие другие. Netflix также выпустил персональные плейлисты для каждой из фей.

Для музыкального сопровождения трейлера и рекламной кампании ко второму сезону была выбрана композиция «Dark Side» от Neoni. Во втором сезоне была использована песня Тейлор Свифт «Wildest Dreams», когда Блум и Скай катались на лошади в поле.

Сезоны

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2022)

Реакция и восприятие

Оценки критиков 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг одобрения 35 % на основе 17 рецензий критиков со средним баллом 5,33/10.

Главный телевизионный критик журнала Variety  в своём обзоре назвала сериал мешаниной из клише — как будто взяли «Гарри Поттера», пропустили через «Милых обманщиц» и всё это помножили на «Голодные игры».

Обозреватель сайта Decider Джоэл Келлер также дал невысокую оценку сериалу, заметив при этом, что в сущности в нём нет ничего ужасного, равно как и ничего выдающегося.

Противоречия 
Сериал вызвал негативную реакцию по поводу выбора Элиши Эпплбаум на роль Музы, которая в первоначальном источнике являлась восточной азиаткой и чей дизайн персонажа был основан на актрисе Люси Лью, а также из-за очевидной замены Флоры, являющейся латиноамериканкой, основанной на Дженнифер Лопес, на новую светлокожую героиню Терру.

В ответ на обвинения в вайтвошинге, Эбигейл Коуэн объяснила, что не участвует в процессе кастинга, но надеется, что Флора будет представлена во втором сезоне, сказав: «Я действительно думаю, что разнообразие как перед камерой, так и за ней жизненно важно и крайне необходимо во всей отрасли и на международном уровне. Поэтому я думаю, что важно, чтобы у нас были эти разговоры». Брайан Янг отметил, что Терра — кузина Флоры, поэтому включение её в шоу остаётся возможным. Элиша Эпплбаум, исполнительница роли Музы, также высказалась на этот счёт: «Очень грустно видеть, что фанаты были расстроены кастингом. Я не участвовала в кастинге, но надеюсь, что то, что они увидели, и то, как я изобразила Музу, им понравилось», — сказала актриса Digital Spy.

Иджинио Страффи рассказал, что Rainbow S.p.A. требовала, чтобы этническое разнообразие, показанное в мультсериале «Клуб Винкс» уважалось в адаптации живого действия, но Netflix предпочёл сделать другой выбор.

Новеллизация и книги 
2 февраля 2021 года была выпущена книга под названием «Путь феи» (), повествующая о событиях первого сезона и включающая в себя бонусные сцены, которые решили не включать в финальную версию сериала. Автором новеллизации выступила  под именем Ава Корриган. Слоган книги — «Чем сильнее эмоции, тем сильнее магия».

7 июля 2021 года книга «Судьба: Сага Винкс. Путь феи» поступила в продажу на территории России и стран СНГ, тиражом 4000 экземпляров.

24 марта 2021 года во Франции поступило в продажу визуальное руководство, рассказывающее больше подробностей о сериале.

В августе 2022 года состоялся релиз книги Сары Риз Бреннан «Зажигая огонь» (англ. Lighting the Fire), являющейся приквелом основной истории сериала. В книге содержится предыстория главных персонажей.

Примечания

Ссылки 
 «Судьба: Сага Винкс» на сайте Netflix

Winx Club
Подростковые драмы
Драматические телесериалы Италии
Драматические телесериалы Великобритании
Тёмное фэнтези
Телесериалы Италии в жанре фэнтези
Телесериалы Великобритании в жанре фэнтези

Оригинальные программы Netflix
Ужасы
Фэнтези
Телесериалы, основанные на произведениях
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году